Александрия може да се отнася за:

 Градове
 Александрия - град в Египет
 Александрия – град в Румъния
 Александрия - град в Гърция, център на едноименния дем Александрия в област Централна Македония
 Александрия – град в Украйна
 в Съединените американски щати
 Александрия – град в щата Алабама
 Александрия – град в щата Индиана
 Александрия – град в щата Кентъки
 Александрия – град в щата Луизиана
 Александрия – град в щата Мисури
 Александрия – град в щата Минесота
 Александрия – град в щата Небраска
 Александрия – град в щата Ню Хампшър
 Александрия - град в щата Ню Йорк
 Александрия – град в щата Охайо
 Александрия – град в щата Пенсилвания
 Александрия – град в щата Южна Дакота
 Александрия – град в щата Тенеси
 Александрия – град в щата Вирджиния
 Александрия Есхате – старо име на град Ходжент в Таджикистан

 Други
 Александрия – село в Област Добрич, България
 Александрия – дем в Гърция, област Централна Македония
 Александрия – област в Египет
 „Александрия“ – роман